MTHFD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 935 амінокислот, а молекулярна маса — 101 559.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, гідролаз, лігаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як біосинтез амінокислот, біосинтез гістидину, біосинтез метіоніну, одновуглецевий метаболізм, біосинтез пуринів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, НАДФ. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Оксидоредуктази
Гідролази
Лігази